Le qualificazioni del singolare maschile del NASDAQ-100 Open 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo NASDAQ-100 Open  2005 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Kenneth Carlsen (Qualificato)
 Christophe Rochus (Qualificato)
 Assente
 Tomáš Zíb (Qualificato)
 Nicolás Almagro (Qualificato)
 Lars Burgsmüller (Qualificato)
 Davide Sanguinetti (Qualificato)
 Edgardo Massa (primo turno)
 Jean-René Lisnard (Qualificato)
 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Björn Phau (Qualificato)
 Jeff Morrison (Qualificato)

 Ivo Minář (ultimo turno)
 Peter Luczak (ultimo turno)
 Adrián García (ultimo turno)
 Daniele Bracciali (primo turno)
 Wesley Moodie (ultimo turno)
 Tobias Summerer (primo turno)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 Ivo Heuberger (ultimo turno)
 Gilles Simon (ultimo turno)
 Takao Suzuki (primo turno)
 Alex Bogomolov, Jr. (primo turno)
 Arnaud Clément (Qualificato)

Qualificati 

 Kenneth Carlsen
 Christophe Rochus
 Nicolás Lapentti
 Tomáš Zíb
 Nicolás Almagro
 Lars Burgsmüller

 Davide Sanguinetti
 Andreas Seppi
 Jean-René Lisnard
 Arnaud Clément
 Björn Phau
 Jeff Morrison

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

NASDAQ-100 Open 2005